Didier kan som auktorsförkortning betyda:

 Dominique A. Didier
 Robert Didier
 Alexandre Didier

Robotskapade auktorsförkortningar